Виллард () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Виллард, Атом (настоящее имя Адам Дэвид Виллард; род. 1973) — американский барабанщик.
 Виллард, Феликс (1908 — ?) — эстонский и советский шахматист.

Топонимы 
 Виллард — город в округе Поп, штат Миннесота, США.
 Виллард — тауншип в округе Тодд, Миннесота, США.